Мобе́р-Фонте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рокруа. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08282.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к северо-востоку от Парижа, в 105 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 24 км к северо-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1073 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 695 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 456 были экономически активными, 239 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 456 активных работали 396 человек (242 мужчины и 154 женщины), безработных было 60 (26 мужчин и 34 женщины). Среди 239 неактивных 88 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 96 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны